Степанецька сільська об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Канівському районі Черкаської області. Адміністративний центр — село Степанці.

Утворена 13 грудня 2016 року шляхом об'єднання Беркозівської, Горобіївської, Копіюватської, Мартинівської, Павлівської, Полствинської,
Попівської та Степанецької сільських рад Канівського району.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 728-р до складу громади була включені Мельниківська та Таганчанська сільські ради.

Населені пункти 
У складі громади 2 селища (Копіювате, Степанецьке) і 19 сіл: Беркозівка, Буда-Горобіївська, Голяки, Горобіївка, Дарівка, Ключники, Копіювата, Лізки, Малий Ржавець, Мартинівка, Мельники, Новоукраїнка, Павлівка, Пилява, Полствин, Попівка, Поташня, Степанці та таганча.

Примітки 

Громади Черкаського району